Amerikai Egyesült Államok
Manitowoc (kisváros, Wisconsin)
Manitowoc (nagyváros, Wisconsin)
Manitowoc (folyó)
Mantitowoc Rapids (Wisconsin)
Mantitowoc megye (Wisconsin)